Халим (ар. حليم) — арабское прилагательное и имя. Переводится как терпеливый, понимающий, снисходительный, мягкий, нежный. В исламе имя Аль-Халим является одним из 99 имён Аллаха. В арабском мире и у прочих мусульманских народов Халим может быть мужским именем или фамилией. Женский аналог имени — Халима.

Известные носители 
 Саид Халим-паша (1863—1921) — великий визирь Османской империи.
 Мустафа Бен Халим (род. 1921) — ливийский государственный деятель, премьер-министр Королевства Ливия в 1954—1957 годах.
  (1916—1971) — египетский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Халим Бенмабрук (род. 1960) — алжирский футболист.
 Халим, Абдул — четвёртый премьер-министр Индонезии, национальный герой Индонезии.

Прочее 
  — традиционное блюдо пакистанской кухни.

Примечания 

Арабские имена